Die Liste der bisherigen Stadtoberhäupter von Marburg in Hessen soll einen systematischen Überblick aller Stadtoberhäupter ab 1450 geben. Dieses Jahr stellt den Zeitpunkt dar, ab welchem die Bürgermeister und Oberbürgermeister vollständig erfasst sind. Die erste urkundliche Erwähnung Marburgs als Stadt indes ist das Jahr 1222. Bis 1248 oblag die Verwaltung der Stadt dem Landesherrn. Als erstes bürgerliches Stadtoberhaupt in Marburg wird der Schultheiß Raustein im Jahr 1248 genannt. Dieser könnte nach Großmann somit als erster Bürgermeister angesehen werden. Der erste wirkliche Bürgermeister war 1284 Ludwig von Fronhausen. Ab diesem Zeitpunkt waren die Schultheiße nur noch Leiter des Schöffengerichts und im Auftrag des Fürsten Verhandlungsführer mit der Stadt. Bis 1450 sind für Marburg keine weiteren Bürgermeister bekannt.
Ursprünglich stand der Stadt der vom Landgrafen gewählte Schultheiß mit elf der reichsten Bürger als Schöffen vor. Ihnen wurde die städtische Verwaltung sowie die Gerichtsbarkeit übertragen.

Bürgermeister zwischen 1450 und 1814 
Im 15. Jahrhundert wurden der Bürgermeister und die ersten zwölf Schöffen vom Landgrafen ernannt. Sie gehörten den Patriziern oder dem Stadtadel an. 
Das Amtsjahr wechselte immer am St. Jakobstag, dem 25. Juli. Ab 1573 begannen das Amtsjahr und das Rechnungsjahr am 1. Januar.

Stadtoberhäupter zwischen 1815 und 1835 
In der Zeit zwischen dem Abzug der napoleonischen Truppen am Ende der Befreiungskriege und dem Inkrafttreten der kurhessischen Gemeindeordnung standen drei Bürgermeister der Stadt vor.

Stadtoberhäupter von 1835 bis 1945 

Seit Inkrafttreten der Kurhessischen Gemeindeordnung im Jahr 1835 trägt das Stadtoberhaupt den Titel Oberbürgermeister.

Oberbürgermeister seit 1945 
Marburg war bis 1974 kreisfreie Stadt im Land Hessen. Nach der Gebietsreform von 1974 wurde die Stadt mit den Kreisen Biedenkopf und Marburg zum neuen Landkreis Marburg-Biedenkopf vereinigt. Die Stadt wurde dessen Kreisstadt. Stadtoberhaupt ist auch hier der Oberbürgermeister, der Vertreter heißt Bürgermeister.

Einzelnachweise

Literatur 
 Wilhelm Buecking: Vollstaendige Reihenfolge der seit dem Jahre 1450 der Stadt Marburg vorgestandenen Herren Burgermeister, Schoeffen und Vierer, der Herren Oberbuergermeister, und der Herren vom Stadtrath u. Buergerausschuß im Jahre 1856. Elwert, Marburg 1881.
 G. Ulrich Großmann: Marburg an der Lahn – Führer durch die Stadt und ihre Geschichte. 3. Auflage. Verlag Trautvetter & Fischer Nachf. Marburg a. d. Lahn 1976.
 Erhart Dettmering, Ulrich Noll: Georg Gaßmann 1910–1987. Marburg 1988, ISBN 3-923820-26-7.

!
Marburg
Burgermeister Marburg